Yūbari ist der Name:

 einer Stadt in Japan, siehe Yūbari
 eines japanischen Landkreises, siehe Yūbari-gun (Hokkaidō)
 eines Gebirges in Japan, siehe Yūbari-Gebirge
 eines Leichten Kreuzers der Kaiserlichen Japanischen Marine, siehe Yūbari (Schiff, 1923)
 eines Geleitzerstörers (Fregatte) der Japanische Maritime Selbstverteidigungsstreitkräfte, siehe Yūbari (Schiff, 1982)